Godeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Godeni (Argeș), Gemeinde im Kreis Argeș
 Godeni (Dolj), Dorf im Kreis Dolj

Siehe auch
 Goden, Dorf im Kosovo